Сен-Мори́с-сюр-Юї́н, Сен-Моріс-сюр-Юїн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на захід від Парижа, 115 км на південний схід від Кана, 45 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Сен-Морис-сюр-Юїн, Буассі-Можі, Курсро i Мезон-Можі було об'єднано в новий муніципалітет Кур-Можі-сюр-Юїн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Морис-сюр-Юїн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-сюр-Юїн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн